Пасус:

 Пасус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Пасус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.